Bandai může být:
 Bandai (město) — město v Japonsku
 Bandai (sopka) — sopka v Japonsku
 Bandai (společnost) — japonský výrobce hraček